Le tournoi de tennis de Marseille 2003 s'est déroulé au palais des sports de Marseille du 10 au .

Faits marquants 
 Roger Federer remporte le tournoi en simple en battant Jonas Björkman en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, Sébastien Grosjean et Fabrice Santoro s'imposent face à Tomáš Cibulec et Pavel Vízner.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild card (invité)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Lien interne 
 Saison 2003 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Tableaux officiels : simples — doubles 

Tennis masculin en 2003
ATP 2003
Tennis en France en 2003
Tennis en février 2003